Booswicht
Misdadiger

Individuele personen 
Boef (rapper)
Ben de Boef
Betty de Boef
Gerrit den Boef

Fictieve personen 
Boris Boef

Titels 
Boef en de Gelogeerde Aap
Boefje, een jongensboek uit 1903
Boefje (film), een film uit 1939 gebaseerd op het boek
Our Gang, Amerikaanse reeks komische films, in Nederland uitgezonden als De Boefjes